Antignac (Cantal) — comuna francesa do departamento de Cantal
 Antignac (Haute-Garonne) — comuna francesa do departamento de Alto Garona
 Antignac (Charente-Maritime) — antiga  comuna francesa do departamento de Charente-Maritime, hoje integrada em Saint-Georges-Antignac

Desambiguações de topônimos